Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Seattle 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Betty Stöve 6-1, 1-6, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Seattle 1978